Итурен ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Бидасоа. Занимает площадь 15 км². Население — 481 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 56 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры